Национальный чемпионат Эквадора по футболу Примера Дивисьон 1969 () — 11-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1969
Эквадор
1969 год в Эквадоре